Соревнования по боксу на VI Летних Олимпийских играх прошли с 15 по 20 июля 1924 года. На соревнования приехали 181 боксёр, которые представляли 27 стран.

Национальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Бокс на Олимпийских играх 1924 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1924
1924 год в боксе
Международные соревнования по боксу во Франции